«Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — российский полнометражный компьютерно-анимационный фильм по мотивам одноимённой повести Александра Волкова. Режиссёры: Владимир Торопчин («Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Иван Царевич и Серый Волк»), Фёдор Дмитриев («Барбоскины», «Лунтик и его друзья») и Дарина Шмидт («Иван Царевич и Серый волк 3»). Первый мультфильм студии «Мельница», полностью сделанный в технике компьютерной анимации.

Премьера состоялась 20 апреля 2017 года. С 5 марта 2022 года было объявлено, что мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» выпустят в повторный прокат в России.

Сюжет 
Злой столяр Урфин Джюс захотел стать повелителем Волшебной страны. Он оживил деревянных солдат-дуболомов волшебным порошком и отправился с ними завоёвывать Изумрудный город. Он уже готовился праздновать победу, но тут в Волшебной стране оказалась девушка по имени Элли Смит и её верный пёс по кличке Тотошка. Она хочет вернуться домой, однако прежде ей необходимо помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

Роли озвучивали

Награды и премии 
 2018 — «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» — номинант премии «Золотой орёл» в категории «Лучший анимационный фильм».

Критика 
«Критиканство» поставил мультфильму 51 баллов из 100 на основе 9 рецензи1. Мультфильм — первая полнометражная экранизация одноимённой повести-сказки А. Волкова; до этого сказка была экранизирована в трёх сериях советского мультсериала «Волшебник Изумрудного города». Несмотря на это, образы главных героев — Элли и Тотошки — «осовременены»: так, Элли в мультфильме является внучкой настоящей Элли Смит, и её характер здесь более пассивный, что послужило одним из главных поводов для критики мультфильма. Вот что пишет об этом, например, рецензент с сайта Metronews:
Как типичного современного подростка, её [Элли] сложно чем-то удивить: её не восхищают красота Изумрудного города, говорящие животные, и не изумляет, что она оказалась в сказке, про которую ей рассказывала бабушка. На протяжении следующих двух часов она ноет, что хочет домой. Даже увидев Страшилу за решёткой, она не пытается ему помочь, а спрашивает, как ей попасть домой. Её четвероногий друг сравнивает всё происходящее с компьютерной игрой и сыпет сленговыми словечками «прикольно» и «клёво». Поражает, насколько пассивны все персонажи — как марионетки. Даже Урфин.

Продолжение 
Перед премьерой мультфильма «Три богатыря и наследница престола» был показан трейлер к продолжению мультфильма под названием «Урфин Джюс возвращается». Режиссёром стал Фёдор Дмитриев, а сценарий вновь написал Боярский.

Примечания

Ссылки 
 
 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» // Сайт студии «Мельница»
 Страница фильма «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» на информационном сайте Константина Хабенского
 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» // tlum.ru
 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»: Расписание сеансов, трейлер, обзор фильма, отзывы // ParkSeason.ru

Волшебная страна (Волков)
Компьютерные анимационные фильмы России 2017 года
Мультфильмы СТВ
Мультфильмы студии «Мельница»
Полнометражные мультфильмы России
Мультфильмы, снятые по заказу ВГТРК
Фильмы, спродюсированные Антоном Златопольским
Мультфильмы Владимира Торопчина